850-річчя з дня народження Нізамі Гянджеві () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 16 жовтня 1991 року. Монета присвячена 850-річчя з дня народження Нізамі Гянджеві (1141–1203) — класик перської поезії, мислитель, один з найбільших поетів середньовічного Сходу, писав перською (на основі арабського алфавіту). Його спадщину цінують як національну в Ірані, Азербайджані, Афганістані й Таджикистані. Основний його твір «П'ятериця» («Хамсе») складається з п'яти поем. У поемі «Сім красунь» змалював образ сміливої і мужньої руської дівчини, виявив велику повагу до Русі. Похований Нізамі біля міста Гянджі (донедавна — Кіровобад).

Історія 

Монета карбувалася на Московському монетному дворі (ММД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1991».

Реверс 
У лівій її частині, представлений портрет, присвячений поету Нізамі Гянджеві. Правіше портрета, в два рядки представлено напис «850 ЛЕТ». У верхній правій частині монети, біля канта, півколом викарбувано напис «НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. О. Колодкін
 Скульптор: О. О. Новічков

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 20-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 50 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті ussr-coins.ru 
 Монети СРСР

Ювілейні монети СРСР